Kevin Brock  (1962-) – calciatore inglese
Kevin Brock (1986-) – giocatore di football americano statunitense